Rudolf Antoni Rosenberg-Łaszkiewicz (1893–1957) – major artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Rudolf Józef Rosenberg (1895–1940) – kapitan administracji (artylerii) Wojska Polskiego, odznaczony Medalem Niepodległości, zamordowany w Katyniu

Uwagi

Przypisy